Дротик — холодное метательное оружие в виде копья.
 «Дротик» — парусная шхуна Черноморского флота России, участвовавшая в Крымской войне.
 ОЦ-23 «Дротик» — российский автоматический пистолет, разработанный коллективом  ЦКИБ СОО под руководством И. Я. Стечкина.